

Праздники и памятные дни 
См. также: :Категория:Праздники 8 апреля

Международные 
  Международный день цыган.

Национальные 
  — День российской анимации.
 ,  — день сотрудников военных комиссариатов.

Религиозные

Православие8 апреля 2015 года // Православие и мир, православный календарь, 2015 г.Старый стиль, 26 марта, Новый стиль 8 апреля, суббота // Православный церковный календарь 

 Собора Архангела Гавриила;
 память священномученика Иринея, епископа Сирмийского (Сремского) (304 год);
 память мучеников Вафусия и Верка, пресвитеров, преподобномученика Арпилы, мучеников Авива, Агна, Реаса, Игафракса, Искоя, Силы, Сигица, Сонирила, Суимвла, Ферма, Филла и мучениц Анны, Аллы, Ларисы, Моико, Мамики, Уирко, Анимаисы (Анимаиды), Гаафы, царицы Готфской, и Дуклиды (ок. 375 года);
 память преподобного Малха Сирийского (IV);
 память преподобного Василия Нового, Константинопольского (ок. 944 года);
 память мученицы Параскевы Кочневой (1939 год);
 Мелетинской иконы Божией Матери.

Именины 
 Православные: Алла, Анна, Василий, Гавриил, Ириней, Лариса, Марк.
 Католические: Цезария, Дионисий, Януарий, Альберт.

События 
См. также: :Категория:События 8 апреля

До XVIII века 
 1158 — князь Андрей Боголюбский заложил Успенский собор во Владимире.
 1185 — император Византии Исаак II Ангел свергнут собственным братом Алексеем.
 1271 — мамелюкский султан Бейбарс захватывает крепость Крак-де-Шевалье.
 1378 — Папой римским избран Бартоломео Приньяно, принявший имя Урбан VI, — последний Папа не из кардиналов. Его действия привели к Великому Западному Расколу.
 1480 — католической церковью объявлен крестовый поход для отвоевания у мусульман Отранто (Южная Италия).
 1498 — арестован флорентийский правитель Савонарола, обвинённый в ереси.
 1513 — мореплаватель Хуан Понсе де Леон объявил Флориду владением Испании.
 1525 — подписан Краковский трактат, завершивший Польско-тевтонскую войну 1519—1521 годов по которому Пруссия, будучи прежде орденским церковным государством, обратилась в герцогство (стала светским (секулярным) государством), подвластным Королевству Польскому.
 1546 — Тридентский собор признал Вульгату в качестве официальной версии Библии.
 1605 — шведский король Карл XI распорядился основать город Оулу (ныне — один из наиболее крупных городов Финляндии).

XVIII век 

 1766 — в США запатентована первая пожарная лестница.
 1771 — Екатерина II повелела предпринять срочные действия для спасения Москвы от бубонной чумы.
 1782 — Екатерина II издала указ о создании «народных школ» во всех городах России — первых (после созданных годом ранее в Санкт-Петербурге) публичных бесплатных школ.

XIX век 
 1820 — на греческом острове Милос крестьянин Йоргос Кентротас нашёл статую, известную как Венера Милосская.
 1827 — в ходе Аргентино-бразильской войны между флотами произошла , закончившаяся победой бразильского флота.
 1830 — Мексика запретила дальнейшую колонизацию Техаса американцами.
 1838 — пароход «Great Western» Изамбарда Брюнеля начал своё первое путешествие из Бристоля в Нью-Йорк. На путешествие потребовалось 15 дней.
 1847 — арест в Киеве поэта Т. Г. Шевченко и историка Н. И. Костомарова за принадлежность к Кирилло-Мефодиевскому обществу.
 1853 — открыт первый официально зарегистрированный шахматный клуб.
 1864 — Гражданская война в США: в ходе кампании Ред-Ривер состоялось сражение при Мансфилде, закончившееся победой армии Конфедерации под командованием Ричарда Тейлора.
 1866 — в преддверии Австро-прусской войны заключён прусско-итальянский союз против Австрии.

XX век 
 1902 — подписание российско-китайского договора о Маньчжурии, согласно которому Россия обязалась поэтапно вывести из Маньчжурии свои войска.
 1904 — Великобритания и Франция подписали соглашение о Египте, Марокко и других колониальных владениях, которое получило неофициальное название «Сердечное согласие» (Антанта).
 1911 — Хейке Камерлинг-Оннес, изучая свойства ртути, охлаждённой до температуры жидкого гелия, открыл явление сверхпроводимости.
 1912 — премьерный показ первого в русской мультипликации кукольного фильма «Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами» (автор В. А. Старевич).
 1918 — Российский триколор заменён красным флагом.
 1921 — итальянскими войсками была подавлена Лабинская республика.
 1926 — основан журнал «Советское фото».
 1928 — постановлением ВЦИК церковь в СССР лишена статуса юридического лица.
 1935 — в СССР уголовная ответственность распространена на детей старше 13 лет (Постановление ЦИК и Совнаркома СССР «О мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних»).
  — в Берлине казнены рабочие Отто и Элиза Хампель.
 1944 — начало Крымской операции, в ходе которой Крым был освобождён от немецко-румынской оккупации.
  — создана компания Électricité de France.
 1950 — над Латвией советскими ПВО сбит американский самолёт. СССР выразил США протест по поводу нарушения советского воздушного пространства. 18 апреля США заявили, что советские ПВО сбили частный самолёт, направлявшийся в Швецию.
 1954
 Организована научно-исследовательская станция «Северный полюс-4» под руководством Е. И. Толстикова, П. А. Гордиенко и А. Г. Дралкина.
 В Средиземное море упал самолёт de Havilland DH.106 Comet компании South African Airways, погиб 21 человек.
 1966 — избрание Леонида Брежнева Генеральным секретарём ЦК КПСС.
 1967 — греки и турки возобновляют боевые действия вблизи Лимасола, Кипр.
 1971 — вблизи Лондона состоялся первый Всемирный конгресс цыган, который принял цыганские гимн и флаг.
 1974 — прорыв воды в строящийся тоннель Ленинградского метрополитена на перегоне между станциями «Лесная» и «Площадь Мужества», приведший к затоплению участка и приостановке работ по проходке.
 1986 — Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачёв во время визита в Тольятти впервые употребил слово «перестройка».
 1990 — на американском канале ABC начат премьерный показ сериала «Твин Пикс».
  — Республика Македония стала членом ООН.
  — найдено тело Курта Кобейна — лидера группы Nirvana, застрелившегося тремя днями ранее.

XXI век 
  
 свержение президента Киргизии Курманбека Бакиева, более 70 погибших.
 президенты России и США подписали в Праге новый договор о сокращении СНВ.
  
 вторжение России на Украину: обстрел вокзала Краматорска, 53 погибших.
 начало масштабных наводнений в ЮАР.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся 8 апреля

До XIX века 

 1692 — Джузеппе Тартини (ум. 1770), итальянский скрипач и композитор («Трель дьявола»).
 1726 — Льюис Моррис (ум. 1798), американский политик, отец-основатель США.
 1764 — Николай Резанов (ум. 1807), дипломат, торговец, государственный деятель, один из учредителей Российско-американской компании, инициатор первой русской кругосветной экспедиции.
 1771 — Иван Гильфердинг (ум. 1836), офицер русской армии, коллежский советник, педагог, переводчик.
 1792 — Василий Давыдов (ум. 1855), русский офицер, поэт, декабрист.
 1795 — Владимир Раевский (ум. 1872), русский публицист и поэт, декабрист.
 1798 — Дионисиос Соломос (ум. 1857), греческий поэт, автор гимна Греции.

XIX век 
 1817 — Шарль Броун-Секар (ум. 1894), французский физиолог и невролог.
 1818
 Август Вильгельм Гофман (ум. 1892), немецкий химик-органик, педагог.
 Кристиан IX (ум. 1906), король Дании (1863—1906), из династии Глюксбургов.
 1831 — Джем Мэйс (ум. 1910), знаменитый британский боксёр.
 1843 — Асгер Хамерик (ум. 1923), датский композитор и музыкальный педагог.
 1857 — Василий Разумовский (ум. 1935), русский советский хирург, доктор медицины, Герой Труда.
 1859 — Эдмунд Гуссерль (ум. 1938), немецкий философ, основатель феноменологии.
 1869 — Харви Кушинг (ум. 1939), американский врач-нейрохирург, пионер хирургии мозга.
 1870 — Александр Безредка (ум. 1940), французский микробиолог и иммунолог.
 1875
 Альберт I (ум. 1934), король Бельгии (1909—1934).
 Леонид Старокадомский (ум. 1962), русский врач, полярный исследователь, первооткрыватель Северной Земли.
 1877 — Жанна Лябурб (ум. 1919), французская коммунистка, участница Гражданской войны в России.
 1892 — Мэри Пикфорд (урожд. Глэдис Луиза Смит; ум. 1979), американская актриса, обладательница премии «Оскар».

XX век 
 1902 — Мария Максакова (ум. 1974), русская советская певица (меццо-сопрано), педагог, народная артистка СССР.
 1904 — Джон Ричард Хикс (ум. 1989), английский экономист, лауреат Нобелевской премии (1972).
 1911
 Мелвин Кальвин (ум. 1997), американский биохимик, нобелевский лауреат по химии (1961) за исследование фотосинтеза.
 Франтишек Пержина (ум. 2006), чехословацкий лётчик-ас Второй мировой войны.
 1912 — Соня Хени (ум. 1969), норвежская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка (1928, 1932, 1936), 10-кратная чемпионка мира, актриса.
 1913 — Александр Менакер (ум. 1982), советский актёр театра и кино, артист эстрады, режиссёр, отец актёра Андрея Миронова.
 1914 — Мария Феликс (Мария де лос Анхелес Феликс Гуэренья; ум. 2002), мексиканская киноактриса, модель и натурщица.
 1919 — Ян Дуглас Смит (ум. 2007), родезийский политик и государственный деятель.
 1921
 Франко Корелли (ум. 2003), итальянский оперный певец (тенор).
 Ян Новак (ум. 1984), чешский пианист и композитор.
 1928
 Альгимантас Насвитис (ум. 2018), советский и литовский архитектор.
 Витаутас Насвитис (ум. 2016), советский и литовский архитектор, брат Альгимантаса.
 1929 — Жак Брель (ум. 1978), бельгийский франкоязычный шансонье, поэт, бард, актёр и режиссёр.
 1935 — Николай Рашеев (ум. 2021), советский и украинский кинорежиссёр, сценарист и актёр.
 1938 — Кофи Аннан (ум. 2018), ганский дипломат, 7-й Генеральный секретарь ООН (1997—2006).
 1941 — Вивьен Вествуд (ум. 2022), британский модельер, дизайнер, основательница стиля панк в моде.
 1944 — Николай Лавров (ум. 2000), актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР.
 1947 — Стив Хау, британский гитарист-виртуоз, участник рок-группы Yes.
 1948 — Галуст Саакян, армянский политический деятель.
 1949 — Джон Мэдден, британский кинорежиссёр, автор фильма «Влюблённый Шекспир».
 1950 — Гжегож Лято, польский футболист, двукратный призёр чемпионатов мира, олимпийский чемпион.
 1953
 Михаил Бергер, российский журналист, педагог, радиоведущий, главный редактор газеты «Сегодня».
 Елена Степаненко, советская и российская артистка эстрады, юмористка, пародистка, телеведущая, актриса.
 1955 — Александр Чивадзе, советский футболист, капитан сборной СССР, бронзовый призёр Олимпийских игр (1980).
 1956 — Никас Сафронов, советский и российский художник.
 1958 — Виктор Зинчук, российский гитарист-виртуоз, композитор, заслуженный артист РФ.
 1962 — Иззи Стрэдлин (наст. имя Джеффри Дин Исбелл), американский музыкант, автор песен, гитарист группы Guns N’Roses
 1963 — Джулиан Леннон, английский рок-музыкант и певец, гитарист, сын Джона Леннона от брака с Синтией Пауэлл.
 1964 — Никита Михайловский (ум. 1991), российский актёр (гл. мужская роль в к/ф «Вам и не снилось...») и художник.
 
 Мазиньо (наст. имя Иомар до Насименто), бразильский фуболист, чемпион мира (1994).
 Робин Райт, американская актриса кино и телевидения, обладательница премии «Золотой глобус».
 1968 — Патрисия Аркетт, американская актриса, обладательница премии «Оскар», трёх «Золотых глобусов» и др. наград.
 1972
 Пол Грей (ум. 2010), гитарист американской ню-метал-группы Slipknot.
 Сергей Магнитский (ум. 2009), российский аудитор, разоблачивший коррупционные схемы.
 1973 — Дамиан Грихтинг, швейцарский кёрлингист.
  — Алекси Лайхо (ум. 2020), финский гитарист и певец, фронтмен метал-группы Children of Bodom.
  — Геннадий Головкин, казахстанский боксёр, суперчемпион мира в среднем весе по версии WBA.
 
 Игорь Акинфеев, российский футболист, бронзовый призёр чемпионата Европы (2008).
 Наталья Ищенко, российская спортсменка (синхронное плавание), 5-кратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы.
  — Ким Джонхён (ум. 2017), южнокорейский автор-исполнитель, вокалист SHINee.
  — Сергей Устюгов, российский лыжник, олимпийский чемпион (2022) и двукратный чемпион мира (2017).
  — Иван Дрёмин, российский рэп-исполнитель, певец и автор песен, известный под псевдонимом Face.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие 8 апреля

До XX века 
 217 — в результате заговора убит Каракалла (р. 188), римский император (198—217).
 1364 — Иоанн II Добрый (р. 1319), король Франции (1350—1364).
 1461 — Георг фон Пойербах (р. 1423), австрийский математик, астроном.
 1652 — Анджело Карозелли (р. 1585), итальянский живописец эпохи барокко.
 1835 — Вильгельм Гумбольдт (р. 1767), немецкий философ, филолог, основатель Берлинского университета.
 1848 — Гаэтано Доницетти (р. 1797), итальянский композитор.
 1861 — Элиша Отис (р. 1811), американский изобретатель, создатель ловителя — одной из систем безопасности лифтов.
 1870 — Шарль Огюст де Берио (р. 1802), бельгийский скрипач, композитор, музыкальный педагог.

XX век 
 1905 — Йосип Штросмайер (р. 1815), хорватский католический епископ, богослов, меценат, политик и общественный деятель.
 1925 — Фрэнк Стивен Болдуин (р. 1838), американский изобретатель арифмометра.
 1931 — Эрик Карлфельдт (р. 1864), шведский поэт, член Шведской академии, лауреат Нобелевской премии (1931).
 1936 — Роберт Барани (р. 1876), австрийский оториноларинголог, лауреат Нобелевской премии (1914).
 1938
 расстрелян Артём Весёлый (наст. имя Николай Кочкуров; р. 1899), русский советский писатель.
 Пантелеймон Романов (р. 1884), русский советский писатель-прозаик, драматург, публицист.
 1956 — Жан Огюст Мари Тийо (р. 1875), французский исследователь Центральной Африки и Сахары.
 1962 — Хуан Бельмонте (р. 1892), знаменитый испанский матадор.
 1966 — Милица Матье (р. 1899), советский египтолог, искусствовед и историк.
 1968 — Эрнст Вильгельм Най (р. 1902), немецкий живописец и график.
 1971
 Фриц фон Опель (р. 1899), немецкий промышленник, создатель автомобилей «Опель».
 Шарль Фердинанд Паю де Мортанж (р. 1896), нидерландский спортсмен-конник, 4-кратный олимпийский чемпион.
 1972 — Александр Дейч (р. 1893), русский советский писатель, литературовед, театральный критик, переводчик.
 1973 — Пабло Пикассо (р. 1881), испанский и французский художник, скульптор, график, дизайнер.
 1974 — Павел Лукомский (р. 1899), врач-терапевт, кардиолог, академик АМН СССР, один из основателей советской школы кардиологии.
 1981
 Омар Нельсон Брэдли (р. 1893), американский военачальник, председатель Объединённого комитета начальников штабов США.
 Пётр Савин (р. 1906), киноактёр, заслуженный артист РСФСР.
 1984 — Пётр Капица (р. 1894), физик, академик, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Нобелевской премии (1978).
 1993
 Мариан Андерсон (р. 1897), американская оперная певица (контральто), первой из афроамериканских артистов выступившая на сцене «Метрополитен-опера».
 Алексей Салтыков (р. 1934), кинорежиссёр, сценарист, народный артист РСФСР.
 1996 — Бен Джонсон (р. 1918), американский киноактёр, лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус» и др.

XXI век 
 2002 — Мария Феликс (р. 1914), американская киноактриса, модель и натурщица.
 2005
 Семён Ласкин (р. 1930), советский и российский прозаик, драматург, сценарист и искусствовед.
 Ёситаро Номура (р. 1919), японский кинорежиссёр, сценарист, продюсер.
 2008 — Надежда Румянцева (р. 1930), советская и российская актриса, народная артистка РСФСР.
 2009 — Джейн Брайен (р. 1918), американская киноактриса.
 2010 — Малкольм Макларен (р. 1946), британский музыкант и продюсер.
 2012 — Анатолий Равикович (р. 1936), актёр театра, кино и дубляжа, народный артист РСФСР.
 2013
 Михаил Бекетов (р. 1958), российский журналист, редактор.
 Глеб Добровольский (р. 1915), советский и российский почвовед, академик РАН.
 Маргарет Тэтчер (р. 1925), 71-й премьер-министр Великобритании (1979—1990).
 2017 — Георгий Гречко (р. 1931), советский космонавт, дважды Герой Советского Союза.
 2018 — Лейла Абашидзе (р. 1929), советская и грузинская киноактриса и певица.

Народный календарь, приметы и фольклор Руси 
Благовест, Гавриил Благовестник, Гавриил, Василий — выверни оглобли, Зачерпни сапог, Промочи подметки.
 Поселяне, заметив в этот день светлый восход солнца, убирали всю санную сбрую и говорили: «В день Гавриила выверни оглобли из саней».
 Женщины же в этот день оканчивали последнюю пряжу, а тем, кто продолжал прясть, говорили: «Не пойдёт впрок», то есть, если прясть на Гавриила или позже Гавриила, работа не впрок.
 Какова на Василия погода, такова она и 8 октября, и наоборот.
 На Похвалу (похвальное пение) сорока яйцом похвасталась.
 Если прясть на Гавриила — работа не пойдёт впрок.

См. также

Примечания